

Cinema 
 The Colleen Bawn – film del 1911 diretto da Gaston Mervale
 The Colleen Bawn – film del 1911 diretto da Sidney Olcott
 The Colleen Bawn – film del 1924 diretto da W.P. Kellino

Teatro 
 The Colleen Bawn or The Brides of Garryowen – opera teatrale di Dion Boucicault del 1860